Серге́й Вла́сов:
 Власов, Сергей Афанасьевич (род. 1958) — советский и российский актёр.
 Власов, Сергей Васильевич (1917—1997) — командир отделения, гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Власов, Сергей Вячеславович (род. 1968) — гвардии подполковник, Герой Российской Федерации.
 Власов, Сергей Михайлович (1950—2012) — российский журналист и писатель.
 
 Власов, Сергей Юрьевич (род. 1975) — российский дзюдоист. Власов-Захаров 
 Власов-Захаров, Сергей Михайлович (род. в 1961) — советский и российский актёр.